GHH est un sigle qui peut désigner :
 Groupe hospitalier du Havre, un hôpital situé au Havre, en France ;
 Gutehoffnungshütte, une ancienne entreprise allemande d'ingénierie minière.